Kreuzsattel heißen folgende geographische Objekte:

 Kreuzsattel (Eisenerzer Alpen), 1624 m, Pass zwischen Kalwang im Liesingtal und Trofaiach, Steiermark
 Kreuzsattel (Gleinalpe), 1583 m, Pass zwischen Lobming und Übelbach, Steiermark
 Kreuzsattel (Mürzsteger Alpen), 1363 m, Pass zwischen Naßwald und Mürztal, Grenze Niederösterreich–Steiermark
 Kreuzsattel (Mürztaler Alpen), 1186 m, Pass zwischen Trofaiach und Murtal bei Niklasdorf und Bruck, Steiermark
 Kreuzsattel (Wienerwald), ca. 590 m, Pass beim Höllenstein im Wienerwald, Niederösterreich